Ymer steht für: 

 Ymer (Milchprodukt), ein dänisches, joghurtähnliches Sauermilchprodukt
 Ymer (Schiff), ein schwedischer Eisbrecher
 Ymer (Zeitschrift), Zeitschrift der Schwedischen Gesellschaft für Anthropologie und Geographie
 Ymer Ø, eine zu Grönland gehörende unbewohnte Insel in der Grönlandsee
 ein männlicher Vorname, siehe Umar

Ymer ist der Familienname folgender Personen:
 Elias Ymer (* 1996), schwedischer Tennisspieler
 Mikael Ymer (* 1998), schwedischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Ymir